Pavel Borisovič Kogan (1967-2005) – calciatore russo
Pavel Davidovič Kogan (1918-1942) – poeta sovietico
Pavel Leonidovič Kogan (1952) – direttore d'orchestra russo